Тон Ко́пман, также Ко́опман (Ton Koopman, полное имя Antonius) (род. 2 октября 1944, Зволле) — нидерландский клавесинист, органист, дирижёр. Крупный представитель движения аутентичного исполнительства.

В 1970 окончил Консерваторию Свелинка в Амстердаме как органист (класс Симона Янсена) и клавесинист (класс Густава Леонхардта). Изучал музыкознание в Амстердамском университете. Лауреат международного конкурса клавесинистов в Брюгге (1968). В 1978-88 профессор по классу клавесина в Консерватории Свелинка, с 1988 профессор по классу клавесина в Гаагской консерватории (среди его учеников Масааки Судзуки). В качестве приглашённого дирижёра работал с оркестром Консертгебау, Роттердамским филармоническим оркестром, Оркестром баварского радио (Мюнхен), Кливлендским оркестром, Моцартеум-оркестром в Зальцбурге, Барочным оркестром Евросоюза (EUBO) и др.

В 1979 основал и возглавил Амстердамский барочный оркестр, в 1992 Амстердамский барочный хор (современное название «Амстердамский барочный оркестр и хор»). Гастролирует по всему миру (в России впервые в 2008), участвует в международных фестивалях старинной музыки. С 2004 года художественный руководитель и постоянный участник фестиваля старинной музыки «Путеводитель по барокко» () в аквитанской провинции Зелёный Перигор (). В репертуаре Копмана и его коллектива преимущественно барочная музыка (Бах, Гендель, Букстехуде), исполняет также музыку венских классиков.

Автор (совместно с К. Вольфом) трёхтомной монографии «Мир баховских кантат» (1998). Выступает в качестве редактора нотных изданий, в том числе органных концертов Генделя (в лейпцигском издательстве Брейткопф и Гертель). В штутгартском издательстве «Carus» подготовил (вместе с Я.Симонсом) издание оратории «Мессия» Генделя, в котором предложил новую орнаментику, и оратории «Страшный суд», приписываемой Букстехуде.

C 2004 президент Международного общества Букстехуде.

Аудиозаписи 
Среди многих аудиозаписей Копмана все органные сочинения Дитриха Букстехуде (на «исторических» инструментах, проект завершён в 1999 году), полный комплект кантат Баха (с Амстердамским барочным оркестром и хором и многими приглашёнными солистами; 1995-2005, всего 67 CD), полное собрание сочинений Букстехуде (с тем же коллективом, 2005-2014, всего 30 «томов»), все органные концерты Генделя и мн. др. Аудиозаписи Копмана с 2003 выходят преимущественно на нидерландской фирме грамзаписи «Challenge Records» под (образованной Копманом) торговой маркой «Antoine Marchand».

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Т. Копмана
 Проект Т. Компана "Buxtehude – Opera Omnia"
 Проект Т. Компана "Баховские кантаты"
 Официальный веб-сайт компании Challenge Records, выпускающей аудиозаписи Т. Копмана

Академические музыканты Нидерландов
Клавесинисты Нидерландов
Исполнители старинной музыки
Исполнители на исторических инструментах
Выпускники Амстердамской консерватории
Преподаватели Амстердамской консерватории
Преподаватели Гаагской консерватории
Лауреаты премии Echo Klassik